Національна ліга В 1953—1954 — 7-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В), чемпіоном став клуб «Санкт-Моріц».

Груповий етап

Група 1

Група 2

Група 3 

Матч за 1-е місце
 Ла Шо-де-Фон — Вісп 2:1

Фінальний раунд 

Результати
 Базель - Санкт-Моріц 3-4 (3-1,0-2,0-1)
 Ла Шо-де-Фон - Санкт-Моріц
 Базель - Ла Шо-де-Фон 7-6 (1-3,3-1,3-2)
 Санкт-Моріц - Ла Шо-де-Фон
 Санкт-Моріц - Базель 4-2 (0-0,1-0,3-2)
 Ла Шо-де-Фон - Базель 6-5 (3-2,3-1,0-2)

Джерела 
 Сезон 1954    

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія